Der Wettkampf der Männer im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2012 in London fand am 1. August 2012 im Exhibition Centre London statt.

Titelträger

Zeitplan 
 1. Runde: 1. August 2012, 9:00 Uhr (Ortszeit)
 Achtelfinale: 1. August 2012, 9:00 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 1. August 2012, 9:00 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 1. August 2012, 17:30 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 1. August 2012, 17:30 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 1. August 2012, 17:30 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von London 2012

Degen Manner